Les mots flaccus, flacca et flaccum sont originellement des déclinaisons (dont le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « flasque, pendant » (notamment, en parlant des oreilles). Flaccus est aussi un cognomen (surnom) de patriciens de la Rome antique, et Flacca de patriciennes.

Sciences et techniques 
 En zoologie, Flaccus est un synonyme de Stygnomma, un genre d'opilions laniatores (le seul de la de la famille des Stygnommatidae).
 En taxonomie, les mots flaccus, flacca et flaccum (sans majuscule et en italique) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir la liste générée automatiquement.

Anthroponyme 
Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Flaccus ou Flacca :
 Aulus Avilius Flaccus (?-39), préfet d'Égypte de 33 à 38 (sous Tibère), dénoncé par Philon d'Alexandrie dans son In Flaccum (« Contre Flaccus ») ;
 Aulus Persius Flaccus (34-62), connu en français sous le nom de Perse, un auteur de théâtre ;
 Caius Norbanus Flaccus, consul en 38  ;
 Caius Valerius Flaccus, consul en 93  ;
 Caius Valerius Flaccus (vers 45-vers 90), un poète épique ;
 Caius Valerius Potitus Flaccus, tribun militaire à pouvoir consulaire à cinq reprises et consul en 331  ;
 Fulvia Flacca Bambula (77-40 ), une aristocrate connue pour son implication dans la carrière de son troisième mari Marc Antoine ;
 , une branche de la gens des Fulvii ;
 Granius Flaccus, un antiquaire et érudit en droit et en religion du  ;
 Lucius Flaccus, défendu par Cicéron dans son Pro Flacco (« Pour Flaccus ») ;
 Lucius Pomponius Flaccus, consul vers 15, légat de Syrie de 32-33 à 35 ;
 Lucius Valerius Flaccus, maître de cavalerie en 321  ;
 Lucius Valerius Flaccus, consul en 261  ;
 Lucius Valerius Flaccus, consul en 195  ;
 Lucius Valerius Flaccus, consul en 152  ;
 Lucius Valerius Flaccus (vers 143 -vers 70 ), consul en 100  ;
 Marcus Fulvius Flaccus, consul en 264  ;
 Marcus Fulvius Flaccus (vers 168-121 ), un sénateur romain allié des Gracques, consul en 125  ;
 Marcus Verrius Flaccus (vers 55 -20 ), dit Verrius Flaccus, un savant érudit, historien, philologue, poète, grammairien et maître d'école (grammaticus) ;
 Marcus Fulvius Flaccus Bambalio, un sénateur du  ;
 Publius Valerius Flaccus, fils de Lucius Valerius Flaccus et père de Lucius Valerius Flaccus, consul en 227  ;
 Quintus Fulvius Flaccus (vers 270-vers 207 ), fils de Marcus Fulvius Flaccus et père de Quintus Fulvius Flaccus, consul en −237, −224, −212 et −209, censeur en −231, préteur en −215, maître de cavalerie en −213 et dictateur en −210 ;
 Quintus Fulvius Flaccus, consul suffect en −180,  consul en −179 ;
 Quintus Horatius Flaccus, dit Horace, poète latin du  ;
 , une branche de la gens des Valerii.

Homonymie de nom romain